Il doppio del torneo di tennis Torneo Godó 1984, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Pavel Složil e Tomáš Šmíd che hanno battuto in finale Martín Jaite e Víctor Pecci 6-2, 6-0.

Teste di serie 

 Pavel Složil /  Tomáš Šmíd (Campioni)
 Libor Pimek /  Blaine Willenborg (secondo turno)
 Joakim Nyström /  Mats Wilander (quarti di finale)
 Claudio Panatta /  Henrik Sundström (secondo turno)

 Stefan Simonsson /  Magnus Tideman (quarti di finale)
 Eric Jelen /  Andreas Maurer (primo turno)
 Pablo Arraya /  Sergio Casal (quarti di finale)
 Martín Jaite /  Víctor Pecci (finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Torneo Godó 1984